Authen é uma empresa brasileira especializada em roupas de corrida para a mulher. É reconhecida pelas corredoras por desenvolver uma bermuda de compressão projetada especificamente para o corpo da brasileira.

Fundada pelo norte-americano Christopher J. Spikes em 2013, a Authen é pioneira em roupas femininas de corrida com tecnologia para um menor desgaste do corpo e treinos mais longos.

Authen é um nome criado a partir da palavra grega Authentikos, que significa original, genuíno. E também remete à palavra Authentes, aquele que age por conta própria, aquele que faz.

Atualmente, está presente em mais de 400 pontos de venda em todas as regiões do país e a sede da empresa fica na capital do Rio de Janeiro.

Antes de ir ao mercado, os produtos da empresa são testados e validados por esportistas amadoras e profissionais, que entendem as necessidades e frustrações das corredoras. Uma dessas esportistas é a atleta olímpica Carla Moreno.

Empresas fundadas em 2013
Empresas do Rio de Janeiro (cidade)
Empresas de vestuário do Brasil
Empresas de artigos esportivos do Brasil